An Tagen wie diesen bezeichnet:

 Tage wie diese, Lied der Toten Hosen („An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit“)
 An Tagen wie diesen, Lied von Fettes Brot
 An Tagen wie diesen (Fernsehsendung), Dokumentationsreihe des Fernsehsenders ZDFneo